Макс Складановский (30 апреля 1863,  — 30 ноября 1939) — немецкий изобретатель и один из первых кинопроизводителей. Вместе с братом Эмилем, он изобрел аппарат для съёмки и проекции фильмов «Биоскоп» (), с помощью которого братья осуществляли коммерческие киносеансы, приблизительно на два месяца опередив сеансы «Синематографа» Братьев Люмьер.

Биография 

Макс Складановский родился в Берлине. Он изучал фотографию и роспись стекла, что в конце концов привело его к увлечению волшебным фонарем. В 1879 году он совершил тур по Германии и Центральной Европе с отцом Карлом и старшим братом Эмилем, демонстрируя представления с волшебным фонарем. В 1890-х вместе с братом Эмилем Макс создал фотоаппарат с гибкой целлулоидной плёнкой, а в 1895 году — «Биоскоп». Он представлял собой проектор с двумя объективами и двумя полосами целлулоидной плёнки шириной 45-мм. Плёнка с кадрами размером 30×40 мм склеивалась в кольцо длиной 1,5 метра и демонстрировалась с частотой 8—10 кадров в секунду.

1 ноября 1895 года братья продемонстрировали «Биоскоп» в варьете «Зимний сад» () в Берлине. Показ рекламировался как «самое интересное изобретение нашего времени» и собирал полный зал в течение приблизительно четырех недель. Сам показ состоял из очень коротких фильмов около пяти секунд каждый, которые были склеены в кольцо и повторялись непрерывно, в сопровождении заранее подготовленного музыкального оформления. Из-за особенностей конструкции аппарат позволял демонстрировать только короткие ролики с неустойчивым изображением, быстро утомлявшим зрителей. В результате «Биоскоп» не выдержал конкуренции с «Синематографом», так и оставшись техническим аттракционом.

Фильмография 
За десять лет, начиная с 1895 года, братья Складановские отсняли не менее тридцати короткометражных фильмов. 

Вот программа их первого показа в 1895:

 Итальянский крестьянский танец
 Комический Переворот
 Боксирующая Кенгуру
 Жонглер
 Акробатическое попурри
 Камаринская (русский нац. танец)
 Танцовщица серпантина
 Борцы
 Апофеоз
 1897 — Апофеоз 2
В 1995 году режиссёр Вим Вендерс совместно со студентами Мюнхенской Академии кино и телевидения создал историческую кинокартину «Братья Складановские» (), где в роли Макса Складановского снялся Удо Кир.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт — История кино
 

Изобретатели Германии
Деятели киноиндустрии
Изобретатели по алфавиту
Кинорежиссёры Германии
Пионеры кинематографа